Der Kanton Étain ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Verdun, im Département Meuse und in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); sein Hauptort ist Étain.

Geschichte 
Der Kanton entstand 1790. Bis 2015 gehörten 26 Gemeinden zum Kanton Étain. Mit der Neuordnung der Kantone in Frankreich stieg die Zahl der Gemeinden 2015 auf 42. Von den bisherigen 26 Gemeinden wechselten nicht weniger als 16 Gemeinden zu anderen Kantonen; 12 Gemeinden zum neuen Kanton Belleville-sur-Meuse und 4 Gemeinden zum neuen Kanton Bouligny. Zu den verbleibenden 10 Gemeinden kamen alle 32 Gemeinden des bisherigen Kantons Fresnes-en-Woëvre hinzu.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 42 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Étain die 26 Gemeinden Abaucourt-Hautecourt, Blanzée, Boinville-en-Woëvre, Braquis, Buzy-Darmont, Châtillon-sous-les-Côtes, Damloup, Dieppe-sous-Douaumont, Eix, Étain (Hauptort), Foameix-Ornel, Fromezey, Gincrey, Grimaucourt-en-Woëvre, Gussainville, Herméville-en-Woëvre, Lanhères, Maucourt-sur-Orne, Mogeville, Moranville, Moulainville, Morgemoulin, Parfondrupt, Rouvres-en-Woëvre, Saint-Jean-lès-Buzy und Warcq. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 239,00 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 5508.

Bevölkerungsentwicklung

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Jean Picart/Marie-Astrid Strauss (beide PCF) gegen Jean-Marie Cousin/Nicole Jourdan (beide UDI) und Jean-Marc Macel/Christelle Marc (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 35,98 % (Wahlbeteiligung:58,20 %).

Seit 1945 hatte der Kanton folgende Abgeordnete im Rat des Départements:

Einzelnachweise 

Etain
Gegründet 1790